1300-летие Болгарского государства — годовщина в 1981 году, которая знаменует собой болгарскую историю и государственные традиции в так называемой Дунайской Болгарии.

Идея масштабной культурной программы в честь годовщины принадлежит председателю Комитета по культуре и искусству Болгарии (в ранге министра) члену Политбюро ЦК БКП Людмиле Живковой, дочери Тодора Живкова.

В 1970-х годах мир стал свидетелем нескольких важных юбилеев: Иран отметил 2500-летие основания персийского государства; Польша отмечает свое тысячелетие, а Соединенным Штатам — 2 столетия. В то же время в социалистической Болгарии все чаще говорят о грандиозном праздновании 1300-летия основания Болгарского государства, которое должно было состояться в 1981 году. В 1976 году впервые было принято решение отметить юбилей.

В 1981 году было около 23 000 мероприятий, связанных с юбилеем, таких как памятники, здания, культурные и спортивные мероприятия и многое другое, включая памятные книги. По этому поводу была издана даже шеститомная энциклопедия «История Болгарии».

Юбилей отмечается эффектно, в том числе с помощью фильма «Хан Аспарух» — об основателе Дунайской Болгарии. Однако партийные и государственные лидеры опасались, что Советский Союз обвинит их в националистической предвзятости, хотя история, культура и болгарское государство являются одними из старейших в Европе. Вклад в развитие распространение христианства и цивилизации в целом, которая в наше время знает и завоевывает мир.

См. также 
 1300 лет Болгарии (монумент)

Примечание 

1981 год в Болгарии
Народная Республика Болгария
Болгарская историография
Культура Болгарии
Болгаристика
Годовщины